Чарышский — посёлок в Краснощёковском районе Алтайского края. Входит в состав Краснощёковского сельсовета.

История 
В 1961 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР поселок Париж переименован в Чарышский.

Население

Примечания 

Населённые пункты Краснощёковского района